

Astronomia 
 M46 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M46 Patton – carro armato statunitense post-seconda guerra mondiale
 130 mm M-46 – pezzo d'artiglieria sovietico